Сепеда () — испанская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Сепеда, Лоренсо (1813—1858) — сальвадорский политик, временно исполнявший обязанности президента страны..
 Сепеда, Мигель (род. 1976) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Веракрус».
 Сепеда, Омар (род. 1977) — мексиканский легкоатлет.
 Сепеда, Фредерик (род. 1980) — кубинский бейсболист.
 
 Сепеда, Энджи (род. 1974) — колумбийская актриса.

Топоним 
 Сепеда — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сепеда-ла-Мора — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Сеп
 Сепе
 Сепп
 Сеппа (значения)